De Golf Cup of Nations 1986 was de 8e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in Bahrein van 19 maart 1986 tot en met 4 april 1986.

Geplaatste teams

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 1986
Voetbal in Bahrein
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Bahrein